Johnsburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Johnsburg (Illinois)
 Johnsburg (Indiana)
 Johnsburg (Minnesota)
 Johnsburg (New York)
 Johnsburg (Pennsylvania)
 Johnsburg (Wisconsin), im Fond du Lac County

Johnsburg ist der Name einer Straße in Uelzen.